Terenin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Terenin, un village dans la voïvodie de Łódź
 Terenin, un village dans la voïvodie de Lublin